Spenta (avestisch für „freigebig, aufbauend, gut, heilig“) steht für:

 Geist, siehe Ahriman#Wortbedeutung
 mythologische Geistwesen, siehe Amschaspand
 Heilige, siehe Heiliger Geist#Zoroastrismus